Árvácska, női keresztnév
Biológia
 Háromszínű árvácska, vadárvácska
 Kerti árvácska, nemesített árvácska
Művészet
 Árvácska, Móricz Zsigmond regénye
 Árvácska, a regény alapján készült film